Torremocha — na província de Cáceres, Estremadura
Torremocha de Jarama — na Comunidade de Madrid
Torremocha de Jiloca — na província de Teruel, Aragão

Província de Guadalajara, Castela-Mancha
Torremocha de Jadraque
Torremocha del Campo
Torremocha del Pinar

Desambiguações de topônimos